Хорхе Руис (, 22 января 1958, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский хоккеист (хоккей на траве), полевой игрок, тренер. Двукратный чемпион Панамериканских игр 1975 и 1979 годов.

Биография 
Хорхе Руис родился 22 января 1958 года в Буэнос-Айресе.

В 1976 году вошёл в состав сборной Аргентины по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Монреале, занявшей 11-е место. Играл в поле, провёл 2 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Бельгии.

В 1975 и 1979 годах в составе сборной Аргентины завоевал золотые медали хоккейных турниров Панамериканских игр, в 1983 году — серебряную медаль.

По окончании игровой карьеры стал тренером. Вошёл в тренерский штаб мужской сборной Аргентины, после чего стал её главным тренером. Руководил национальной командой на летних Олимпийских играх 1992, 1996, 2000 и 2004 годов. В апреле 2005 года ушёл в отставку.

Примечания 

Хоккеисты на траве Аргентины
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы Панамериканских игр по хоккею на траве
Тренеры Аргентины
Тренеры мужской сборной Аргентины по хоккею на траве